1. sezona slovenske različice oddaje Poroka na prvi pogled na Planet TV, je bila premierno predvajana 28. februarja 2022.

Format serije je narejen tako, da se 6 samskih žensk in 6 samskih moških, ki so med sabo popolni neznanci, poročijo kar takoj, ko se prvič zagledajo šele pred oltarjem. Glede na želje, značajske lastnosti in prostočasne dejavnosti posameznikov bodo pare po svoji presoji združili trije strokovnjaki na področju odnosov: Milena Pleško, Eva Ostrušček in Timotej Strnad.

Poročni pari

Osebni profil

Ceremonija zaobljub

  Ta par je zapustil eksperiment izven ceremonije zaobljub.
  Ta par je zapustil eksperiment na ceremoniji zaobljub.
  Ta par je v eksperiment vstopil kasneje.

TV spored

Predvajanje

Sorodna oddaja

Poroka na drugi pogled 1 
Je studijska komentatorska oddaja na samo dogajanje, predvajana enkrat na teden, vsak četrtek. Za komentatorskim omizjem pa so bili Špela Grošelj (voditeljica), Tanja Kocman in Milan Gačanovič "Gacho".

Sklici in opombe

Zunanje povezave 
Poroka na prvi pogled uradna stran
Poroka na prvi pogled arhiv

Televizijske serije Planeta TV
Televizijske serije leta 2022
Resničnostni šovi